Mels, plaats in Zwitserland

Anouk Mels, Nederlands softballer
Bernard Mels, Belgisch aartsbisschop in Congo
Fabrice Mels, Belgische moutainbiker

Mels Crouwel, Nederlandse architect
Mels van Driel, Nederlands voetballer

Filippo di Colloredo-Mels, hospitaalridder
Joseph Maria von Colloredo-Mels und Wallsee, Oostenrijks generaal en minister